Интеллект ашкеназских евреев, который часто называют «еврейским гением», это предмет исследующий мнение о том, что ашкеназские евреи (ашкеназы) в среднем имеют более высокий интеллект, чем все другие этнические группы, и поэтому часто преуспевают во многих областях. Хотя общепринято, что существует значительная статистическая разница в интеллекте между ашкеназами и другими этническими группами, все ещё остается вопрос, связано ли это различие с генетическими факторами или нет. Поскольку отношения между человеческими расами и интеллектом, а также отношения между генетикой и еврейским происхождением неоднозначны, этот вопрос является предметом научных споров.

Доказательства групповых различий в интеллекте 
Средний показатель IQ ашкеназских евреев, согласно некоторым исследованиям, находится в диапазоне от 108 до 115, что значительно выше, чем у любой другой этнической группы в мире.

Ашкеназы добились успехов в различных академических областях, несоразмерных их небольшой численности населения, включая науку, технологии, политику и право. Так например, ашкеназские евреи получили более одной четверти премий Филдса, премий Тьюринга и наград . Ашкеназы также непропорционально представлены среди чемпионов мира по шахматам (54 %), лауреатов Национальной научной медали (37 %), американских лауреатов Нобелевской премии (29 %), и лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии (42 %). Кроме того, ашкеназские евреи составляют значительную часть студентов в университетах Лиги плюща и 30 % клерков Верховного суда США. В Соединенных Штатах 31 % взрослого еврейского населения учились в аспирантуре, по сравнению с 10 % католиков и 14 % протестантов.

Ашкеназы также добились непропорционального успеха в неакадемических областях, таких как бизнес и коммерция. Согласно переписи населения Польши 1931 года, евреи составляли 9,8 % населения Польши, но контролировали 22,4 % богатства страны. Несмотря на свою небольшую численность населения, евреи-ашкеназы в Польше также владели 55 % крупных и средних коммерческих предприятий в 1938 году и доминировали в текстильной, химической, пищевой, транспортной, бумажной и строительных отраслях. В Соединенных Штатах, по данным 2014 года, 44 % еврейского населения живёт в семьях с доходом в 100 000 долларов и более по сравнению с 19 % для всего населения США.

Более прямой подход — измерение интеллекта с помощью психометрических тестов. Различные исследования дали разные результаты, но большинство из них обнаружили, что вербальный и математический интеллект ашкеназов значительно выше среднего.

Культурные объяснения 
Один из типов объяснения более высокого интеллекта у евреев-ашкеназов — это различия в культуре, которые, как правило, способствуют развитию интеллектуальных талантов.

Например, после разрушения Второго Храма в 70 н. э., еврейская культура заменила акцент на ритуал акцентом на учёбу. В отличие от окружающих культур, большинство евреев, даже крестьян, учились читать и писать в детстве. Изучение Талмуда стало ключевым фактором социального статуса. Талмудическая традиция, возможно, подготовила евреев для финансовых и управленческих занятий в то время, когда эти занятия открывали новые возможности.

Акцент на учёбу появился до того, как евреи перешли от сельского хозяйства к городским занятиям. Это значит что владение письменным языком позволило евреям преуспеть в финансах и международной торговле, а не наоборот. Подобные культурные традиции продолжаются и по сей день, возможно, обеспечивая негенетическую компоненту высокого IQ современных ашкеназов и их преобладания в интеллектуальной сфере.

Другие предлагаемые культурные объяснения:

 Изучение Талмуда настолько уважалось в европейском еврейском гетто, что выдающиеся (хотя часто бедные) ученые пользовались большим спросом в качестве мужей для дочерей даже самых богатых купцов, которые могли позволить себе содержать супружеские пары. Отец, позволивший жениху посвятить себя изучению Талмуда, выполнял заповедь. Такое отношение оказывало давление отбора в пользу интеллектуальных способностей и увеличивало социальную мобильность.
 Ашкеназы (как и другие евреи) подвергались погромам и дискриминации, и поэтому им приходилось прилагать больше усилий, чтобы выжить и стать выдающимися.
 Подъём исламской цивилизации создал спрос на образованных специалистов с интеллектуальными навыками. Согласно Экштейну и Боттичини, между 750 и 900 годами нашей эры почти все евреи в Месопотамии и Персии оставили сельское хозяйство и переехали в большие города Аббасидского халифата, где они специализировались на более прибыльных работах, чем сельское хозяйство. Евреи имели явное преимущество в этих профессиях в результате вековой грамотности.

Генетические объяснения 
Ярким свидетельством того, что генетические факторы действительно играют роль, является разница в показателях IQ между еврейскими и нееврейскими детьми. Например, в 1954 году было обнаружено, что 24 из 28 (86 %) детей в системе государственных школ Нью-Йорка с измеренным IQ 170 или выше были евреями.

В статье 2005 года «Естественная история ашкеназского интеллекта» предполагается, что евреи-ашкеназы как группа наследуют более высокий вербальный и математический интеллект, чем у других этнических групп, из-за наследственных заболеваний и особого экономического положения ашкеназов в средние века.

«Естественная история ашкеназского интеллекта» 
«Естественная история ашкеназского интеллекта», статья , Джейсона Харди и Генри Харпендинга 2005 года, выдвинула гипотезу о том, что уникальные условия, в которых жили ашкеназские евреи в средневековой Европе отбирали высокий вербальный и математический интеллект, но не пространственный интеллект. В их статье есть четыре основных предпосылки:

 Современные евреи-ашкеназы имеют более высокий средний математический и вербальный IQ и необычный когнитивный профиль по сравнению с другими этническими группами, включая сефардов и восточных евреев.
 Примерно с 800 по 1650 год нашей эры евреи-ашкеназы в Европе были в основном изолированной генетической группой. Когда евреи-ашкеназы женились на неевреях, они обычно покидали еврейскую общину; мало неевреев женились внутри еврейской общины.
 В тот же период законы запрещали евреям-ашкеназам большинстве занятий, включая сельское хозяйство и ремесла, и вынуждали их заниматься финансами, управлением и международной торговлей. У богатых евреев в семье часто было на несколько детей больше, чем у бедных. Таким образом, предпочтение отдавалось генам когнитивных качеств, таких как вербальный и математический талант, которые делают человека успешным в тех немногих областях, где евреи могли работать; гены нерелевантных черт, таких как пространственно-зрительные способности, поддерживались меньшим давлением отбора, чем в общей популяции.
 Сегодняшние евреи ашкеназы страдают от ряда врожденных заболеваний и мутаций чаще, чем большинство других этнических групп; включая болезнь Тея-Сакса, болезнь Гоше, синдром Блума, анемию Фанкони и мутации в BRCA1 и BRCA2. Эффекты этих мутаций группируются только в нескольких метаболических путях, наводя на мысль что они возникают из-за давления отбора, а не генетического дрейфа. Один из кластеров этих заболеваний влияет на накопление сфинголипидов, вторичным эффектом которого является усиление роста аксонов и дендритов. По крайней мере одно из заболеваний в этом кластере, торсионная дистония, как было обнаружено, коррелирует с высоким IQ. Другой кластер нарушает починку ДНК — это чрезвычайно опасная мутация, которая смертельна для гомозигот. Авторы предполагают, что эти мутации дают когнитивное преимущество гетерозиготам, уменьшая подавление роста нервной системы — выгода которая обычно не перевешивает высокие убытки, за исключением особых условий жизни средневековых ашкеназов в которых такое преимущество гетерозигот сильно вознаграждалось.

Другие ученые отнеслись к статье неоднозначно: от полного отвержения до признания того, что гипотеза может быть верной и заслуживает дальнейшего исследования.

В телеинтервью Кокран сказал: «Чтобы такое произошло, интеллект даже не обязан быть чрезвычайно наследуемым, потому что нужны только небольшие изменения в каждом поколении, а за 1000 лет сменится сорок поколений. Так что, если евреи-ашкеназы увеличат IQ всего на треть единицы за каждое поколение, этого почти наверняка будет достаточно, чтобы такой эффект произошел».

Другие предлагаемые генетические объяснения 
Религиозная норма требовала от еврейских отцов обучать своих сыновей. Высокая стоимость обучения могла подталкивать наименее способных и наименее зажиточных к добровольному обращение в другую веру. Это могло бы объяснить значительную часть сокращения численности еврейского населения в результате такого отбора. Преследование европейских евреев могло непропорционально обрушиться на людей с более низким интеллектом.

Критика генетических объяснений 
В средневековом обществе ашкеназских евреев, богатство, социальный статус и род занятий в значительной степени передавались по наследству. Верно что у богатых было больше детей, чем у бедных, однако также и беднякам было трудно продвинуться по службе или перейти к новой профессии. Ведущие семьи держали свои должности веками. Без восходящей социальной мобильности гены больших способностей к расчетам или языкам, вероятно, мало повлияли бы на репродуктивный успех. Таким образом, неясно, были ли математические и словесные таланты главными факторами успеха в профессиях, которыми евреи были ограничены в то время. Социальные связи, социальная проницательность, готовность идти на риск и доступ к капиталу за счет навыков и кумовства могли сыграть не меньшую роль.

С другой стороны, исследование Грегори Кларка показало, что хотя социальная мобильность и была невысокой, но она присутствовала на протяжении всей истории, и что социальная мобильность была не ниже в предыдущие века, чем в недавнее время.

Генетические исследования показали, что большинство врожденных болезней евреев-ашкеназов возникло из-за дрейфа генов после «бутылочного горлышка» популяции, феномена, известного как эффект основателя, а не из-за давления отбора, благоприятствующего этим генам, как того требует гипотеза Кокрана. Возьмем один пример: мутация, ответственная за болезнь Тея-Сакса, возникла в 8 или 9 веке, когда еврейское население ашкеназов в Европе было небольшим, незадолго до того, как они распространились по Европе. Высокая частота этого заболевания среди евреев-ашкеназов сегодня может быть просто результатом того, что они не вступали в брак за пределами своей группы, а не потому, что ген болезни Тея-Сакса дает преимущество, которое более чем компенсировало бы тот факт, что болезнь обычно приводит к смерти до возраста трёх лет. Однако изучение частот и местоположений генов 21 врожденного заболевания евреев-ашкеназов показало, что шесть из них действительно являются результатом давления отбора, включая мутацию приводящую к болезни Тея-Сакса. Впрочем пока нет доказательств того, что причина этого отбора — повышение интеллекта для коммерческих навыков или что-то ещё.

Эволюционный психолог Стивен Пинкер предположил, что «наиболее очевидной проверкой генетической причины преимущества ашкеназов будет исследование перекрестного усыновления, которое измеряет IQ взрослых детей с биологическими родителями ашкеназами и приемными родителями-неевреями, и наоборот. наоборот», но отметил: «Такого исследования не существует, поэтому доказательства Кокрана являются косвенными».

Есть исследования, показывающие, что несмотря на то, что тесты проводимые среди школьников Израиля в 1960х годах (дети первого поколения эмигрантов) давали более высокий коэффициент IQ в сравнении со школьниками Европы и США современные тесты в израильских школах (2010х годов) (дети 3-4 поколения эмигрантов) показывают, что сейчас эти значения практически сравнялись со среднеевропейским и среднеамериканским уровнем. Этот эффект не имеет объяснения с точки зрения генетической теории причин повышенного IQ среди ашкенази. Зато хорошо объясняется, если верны теории об культурно-социологических причинах эффекта. И если верна версия, что эти особенности в условиях Израиля не работают.

См. также 
 
 Генетические болезни ашкеназов
 
 
 Связь интеллекта и расы
 Научный расизм

Примечания

Литература 
 Кокран, Харди и Харпендинг: «Естественная история ашкеназского интеллекта»
 Фергюсон: «Как евреи стали умными: анти-„Естественная история ашкеназского интеллекта“»

ашкеназы
интеллект